Warneke ist der Familienname folgender Personen:

 Ehrhard Warneke (1934–2019), deutscher Regisseur und Operndirektor
 Heinz Warneke (1895–1983), deutsch-amerikanischer Bildhauer
 Helmut Warneke (1927–2017), deutscher Silberschmied und Produktdesigner
 Lothar Warneke (1936–2005), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Ross Warneke (1952–2006), australischer Fernsehmoderator

Siehe auch:

 Warnecke
 Warneck
 Warnicke
 Wernecke